Комсомольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Белгородского района

Бурятия 
 Сельское поселение «Комсомольское» — в составе Еравнинского района

Волгоградская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Николаевского района
 Комсомольское сельское поселение — в составе Новониколаевского района
 Комсомольское сельское поселение — в составе Палласовского района

Воронежская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Рамонского района

Забайкальский край 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Чернышевского района

Калмыкия 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Черноземельского района

Кировская область 
 Комсомольское сельское поселение — входит в Котельничский район

Коми 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Троицко-Печорского района

Краснодарский край 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Гулькевичского района

Омская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Омского района

Пермский край 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Кунгурского района

Рязанская область 
 Комсомольское сельское поселение — упразднённое сельское поселение, входившее в состав Рыбновского района с 2006 по 2014 г.

Саратовская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Балаковского района
 Комсомольское сельское поселение — в составе Краснокутского района

Северная Осетия 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Кировского района

Тамбовская область 
 Комсомольское сельское поселение — входит в Тамбовский район

Татарстан 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Тукаевского района

Томская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Первомайского района

Тюменская область 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Заводоуковского района

Удмуртия 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Игринского района

Челябинская область 
 Комсомольское сельское поселение — в Брединском районе

Чечня 
 Комсомольское сельское поселение — в Грозненском районе
 Комсомольское сельское поселение — в Гудермесском районе

Чувашия 
 Комсомольское сельское поселение — в составе Комсомольского района